Агуайо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Агуайо, Альберт (род. 1934) — канадский невролог, научная деятельность которого связана с Университетом Макгилла.
 Агуайо, Перро (младший) (1979—2015) — мексиканский лучадор, профессиональный рестлер и промоутер.
 Агуайо, Фермин (1926—1977) — испанский и французский художник, близкий к ташизму и к информелю. См. также 
 Сан-Мигель-де-Агуайо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.